Panched A630K (również jako A630K) – telefon komórkowy wyprodukowany przez firmę Panched. Jest to drugi model tego przedsiębiorstwa (po Pantech Sirius, a pierwszy z systemem operacyjnym Android. 

Do tego modelu telefonu dołączono kartę pamięci 4GB, która może zostać zwiększona do 16GB.

Funkcje 
 odtwarzacz mp3,
 dzwonki polifoniczne,
 gry,
 odtwarzacz wideo,
 możliwość wysyłania wiadomości SMS, MMS, EMS oraz e-mail,
 słownik T9,
 dyktafon,
 zegar,
 kalendarz,
 budzik,
 kalkulator,
 stoper.

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Telefony komórkowe z 2010 roku